Civitella puede estar referido a :

Geografía, divisiones administrativas 
 Civitella Alfedena, municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos (Italia).
 Civitella Casanova, municipio situado en el territorio de la Provincia de Pescara, en Abruzos (Italia).
 Civitella del Tronto, localidad italiana de Abruzos en la provincia de Teramo.
 Civitella di Romagna, municipio situado en el territorio de la Provincia de Forlì-Cesena, en Emilia-Romaña (Italia).
 Civitella in Val di Chiana, localidad italiana de la provincia de Arezzo, región de Toscana (Italia).
 Civitella Messer Raimondo, localidad en la provincia de Chieti, que forma parte de la Comunità Montana Aventino-Medio Sangro (Italia).
 Civitella Paganico, localidad italiana de la provincia de Grosseto, región de Toscana.
 Civitella Roveto, municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos (Italia).